Il Gran Premio Superstars di Le Castellet 2010 è l'ottava prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale per tutti e tre i campionati in programma quest'anno.

Cambiamenti rispetto a Varano (SS) e Hockenheim (GT)

Superstars Series
La Motorzone Race Car, dopo una gara di sosta, ritorna con Johnny Herbert, Domenico Caldarola e il proprietario del team, Fabrizio Armetta, a sostituire Filippo Zadotti;
Torna in pista anche la N-Technology, con Fabrizio Giovanardi già vincitore al Mugello a bordo della Porsche Panamera S;
Il team Movisport sostituisce Kristian Ghedina con Ivan Tramontozzi, quest'anno già in pista a Vallelunga sulla Jaguar;
Rientra in pista anche Francesco Sini, sempre sulla terza Mercedes del team Romeo Ferraris;
La RGA Sportmanship schiera in questa gara, oltre a Christian Montanari, anche Gianluca Calì;
Ritorno pure per la Cadillac CTS-V, preparata dalla Santucci Motorsport, con alla guida Roberto Del Castello;
La Ferlito Motors torna a schierare due vetture, come già successo a Imola e Vallelunga: ad affiancare Luciano Linossi arriva infatti Riccardo Romagnoli;
Cambio anche in casa CAAL Racing, al posto di David Baldi c'è ora Diego Romanini;
Dopo quattro gare, torna in pista anche la Todi Corse, impegnata con Leonardo Baccarelli.

GT Sprint
Alla Vittoria Competizioni, ad affiancare Alessandra Neri, arriva l'esperto Marco Mapelli;
In gara anche la Porsche 997, impegnata in GT2, con lo svizzero Daniele Perfetti. La vettura è gestita dalla Seminole Racing Team;
Debutto atteso quello della Lamborghini Gallardo della Mik Corse, con Carlo Graziani e Ferdinando Geri;
Mauro Trentin va a rimpiazzare Matteo Manzo sulla Ferrari F430 della Scuderia La.Na.;
Raddoppia il team Romeo Ferraris, infatti c'è ora anche una Porsche 997 per Mario Ferraris che, con Geri, Armetta, Marotta, Simoncini e Diego Alessi, diventa il sesto pilota ad aver corso sia nella Superstars Series che nella GT.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale

Classifica Italiana

Classifica GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series